Abadi ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Eskandar Abadi (* 1959), deutsch-iranischer Journalist, Musiker und Übersetzer
 Farah Abadi (* 1988), schwedische Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Haider al-Abadi (* 1952), irakischer Politiker
 Kian Golpira Ghassem-Abadi (* 1992), deutscher Kickboxer
 Safdar Rahmat Abadi († 2013), iranischer Politiker
 Sou Abadi, iranische Regisseurin, etwa von Voll verschleiert